Гулиева — женская форма азербайджанской фамилии . 

 Известные носительницы 
 Гулиева, Айнур Джамал кызы (род. 1975) — азербайджанский государственный общественно-политический деятель, депутат Национального собрания. 
 Гулиева, Екатерина Ивановна (род. 1991) — турецкая и российская легкоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года. 
 Гулиева, Захра Теймур кызы (род. 1951) — азербайджанский музыкант, скрипач, педагог. Народная артистка Азербайджана. 
 Гулиева, Ильхама Мазахир кызы (1943—2016) — азербайджанская певица.
 Гулиева, Инара Александровна (род. 1950) — советская и российская актриса театра и кино; режиссёр.
 Гулиева, Оксана Фёдоровна (более известна под фамилией Курт; род. 1984) — азербайджанская волейболистка.
 Гулиева, Рухсара Мамед кызы (род. 1920) — советский азербайджанский пекарь, Герой Социалистического Труда.